C'est une liste des anciennes communes en province d'Anvers. Les anciennes communes ont été rangées par ordre alphabétique. Il est indiqué, en outre, par commune les informations suivantes :
 l'année de la fusion
 la ou les communes dans laquelle l'ancienne commune a été reprise.
 les remarques concernant la fusion :
RC : rattachement d'une commune entière ou de la partie restante à l'année indiquée.
RP : rattachement partiel d'une commune.
RF : rectification de frontière entre deux communes.
NOM : changement du nom de la commune.
 la superficie en km² lors de la fusion
 le nombre d'habitants lors de la fusion

Liste des anciennes communes en province d'Anvers

Dans l'arrondissement administratif d'Anvers

Dans l'arrondissement administratif de Malines

Dans l'arrondissement administratif de Turnhout

C
Anvers, anciennes communes
Commune avant fusion dans la province d'Anvers